Квета Пешке і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Анна-Лена Гренефельд і Патті Шнідер.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, перемігши у фіналі пару Анна-Лена Гренефельд і Патті Шнідер з рахунком 6–1, 7–6(3).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Zurich Open